Bánfalvi Sándor (1914–1998) levelezési sakkozó, sakkozó
 Bánfalvi Sándor (1946–1988) labdarúgó (Komlói Bányász, Szegedi EOL, Vác)
 Bánfalvi Sándor (1978) rockzenész, dobos